Соревнования в толкании ядра у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2018 года прошли 3 марта в британском Бирмингеме на арене «National Indoor Arena».

К соревнованиям на основании квалификационного норматива и рейтинга сезона были допущены 16 толкателей, которые разыграли медали в финале, без проведения квалификации.

Действующим зимним чемпионом мира в толкании ядра являлся Томас Уолш из Новой Зеландии.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Основные соревнования в толкании ядра у мужчин состоялись 3 марта 2018 года. По уровню показанных результатов турнир толкателей в Бирмингеме стал сильнейшим в истории мировой лёгкой атлетики. Десять участников сделали попытки за 20 метров, семь из них — за 21 метр, такого количества результатов высокого класса прежде не была ни на одних соревнованиях. Томас Уолш во второй раз подряд выиграл чемпионат мира в помещении. Новозеландский толкатель сделал три результативные попытки, все — дальше 22 метров, лучшая — 22,31 м, новый рекорд соревнований, рекорд Океании и четвёртый результат в истории толкания ядра в помещении, хуже мирового рекорда всего на 35 см. Дарлан Романи из Бразилии установил новый рекорд Южной Америки 21,37 м, но остался только четвёртым. Месуд Пезер с рекордом Боснии и Герцеговины (21,15 м) финишировал пятым.

Примечания

Ссылки 
 

толкание
Толкание ядра на чемпионатах мира по лёгкой атлетике